Luis David Martínez e David Vega Hernández erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti ai quarti di finale da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow.

In finale Hugo Nys e Tim Pütz hanno sconfitto in finale Lloyd Glasspool e Harri Heliövaara con il punteggio di 7-64, 6-3.

Teste di serie 

  Hugo Nys /  Tim Pütz (campioni)
  Jonathan Erlich /  Andrej Vasilevskij (primo turno)

  André Göransson /  David Pel (primo turno)
  Nathaniel Lammons /  Jackson Withrow (semifinale)

Wildcard 

  Thomas Fabbiano /  Matteo Gigante (primo turno)
  Stefano Napolitano /  Luca Vanni (primo turno)

  Luca Nardi /  Giulio Zeppieri (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Biella Challenger Indoor II 2021